Wolfgang Blümel ist der Name folgender Personen:

* Wolfgang Blümel (Epigraphiker) (* 1945), deutscher Klassischer Philologe und Epigraphiker
 Wolfgang Blümel (Eishockeyspieler) (1927–2021), deutscher Eishockeyspieler und -trainer